Michajłowo, Michajława, Mychajłowe – nazwa toponimów w Bułgarii, Rosji, na Białorusi i Ukrainie

Bułgaria 
:
 Michajłowo – wieś w obwodzie Wraca
 Michajłowo – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Michajłowo – dzielnica miasta Bankja

Rosja 
:

m.in.:

 Michajłowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Michajłowo – wieś w obwodzie jarosławskim
 Michajłowo – wieś w obwodzie kaliningradzkim
 Michajłowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Michajłowo – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Michajłowo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Michajłowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Michajłowo – wieś w obwodzie riazańskim
 Michajłowo – wieś w rejonie jarcewskim obwodu smoleńskiego
 Michajłowo – wieś w rejonie krasninskim obwodu smoleńskiego
 Michajłowo – wieś w rejonie wieliskim obwodu smoleńskiego

Białoruś 
:

 Michajława – wieś w obwodzie mohylewskim
 Michajława – wieś w obwodzie mińskim

Ukraina 
:

 Mychajłowe – wieś w obwodzie połtawskim
 Mychajłowe – wieś w obwodzie czernihowskim

Strony ujednoznaczniające